Этот список содержит 50 учётных записей с наибольшим количеством подписчиков в китайской социальной сети TikTok, которая ранее была объединена с Musical.ly. Самым популярным человеком на платформе является Хаби Лейм с более чем 152 миллионами подписчиков. Он превзошёл предыдущий самый популярный аккаунт, Чарли Д’Амелио, 22 июня 2022 года.

Самые популярные аккаунты 
В следующей таблице перечислены 50 учётных записей TikTok с наибольшим количеством подписчиков, при этом общее количество подписчиков округлено до ближайших сотен тысяч подписчиков, а также описание каждой учётной записи и страны происхождения.

Примечания 

Тиктокеры